olbrzym – istota baśniowa lub mityczna nadzwyczaj wielkiego wzrostu
 olbrzym – gwiazda o dużym promieniu i jasności
 Olbrzym – amerykański film z 1956 roku w reżyserii George’a Stevensa

Zobacz też 

 błękitny olbrzym – gwiazda o typie widmowym O lub B należąca do III klasy jasności
 czerwony olbrzym – gwiazda o stosunkowo niewielkiej masie, będąca na schyłkowym etapie ewolucji
 gazowy olbrzym – planeta olbrzym; planeta o dużym rozmiarze; w Układzie Słonecznym planety: Jowisz, Saturn, Neptun, Uran
 Kobieta olbrzym (ang. Attack of the 50 Ft. Woman) – amerykański film w reżyserii Christophera Guesta
 królik olbrzym srokacz – rasa królika domowego
 sznaucer olbrzym – rasa psów
 żółty olbrzym – gwiazda o typie widmowym G i należąca do III klasy jasności
 Giganci – strona ujednoznaczniająca
 Gigant – strona ujednoznaczniająca